Курорт Озеро (также Тихоновка ) — посёлок в Щучанском районе Курганской области. Входит в состав Чистовского сельсовета.

География 
Находится у солёного озера Горькое.

История 
Деревня Тихоновка была известна лечебными грязями озера Горькое, здесь в 1910 году был создан курорт «Виктория». Позднее, он был преобразован в санаторий «Озеро Горькое». В 1946 году сюда передислоцирована также областная детская здравница ЦК ВЛКСМ со станции Иковка.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 72 %.

Инфраструктура 
Основа экономики — туризм, рекреационная сфера. Действует автовокзал «Курорт-Озеро», пристань на озере. Работает отделение почтовой связи № 641005.

Транспорт 
Посёлок доступен автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района